Brighton kan avse: 

 8849 Brighton − en asteroid i huvudbältet

Geografi

Australien 

 Brighton, South Australia, Adelaide, 
 Brighton, Queensland, Brisbane, 
 Brighton (region), Tasmanien, 
 Brighton, Victoria, Melbourne

Kanada 

 Brighton (ort i Kanada), Newfoundland och Labrador,

Storbritannien 

 Brighton, England, Brighton and Hove, 
 Brighton, Cornwall, England, St Enoder, 
 Borough of Brighton

USA 

 Brighton, Alabama, ort, Jefferson County, 
 Brighton, Illinois, ort, Macoupin County, 
 Brighton, Tennessee, Lincoln County, 
 Brighton, Tennessee, ort, Tipton County, 
 Brighton, Iowa, ort, Washington County, 
 Brighton, Massachusetts, Suffolk County, 
 Brighton, Michigan, ort, Livingston County, 
 Brighton, New York, Monroe County, 
 Brighton, Colorado, countyhuvudort, Adams County, 
 Brighton, Vermont